Тарасю́к — украинская фамилия. Происходит от имени Тарас.

Известные носители:
 
 Тарасюк, Анна Юрьевна (род. 1997) — белорусская легкоатлетка.
 Тарасюк, Борис Иванович (род. 1949) — министр иностранных дел Украины (1998—2000, 2005—2007).
 
 Тарасюк, Владимир Владимирович (род. 1966) — украинский стилист, основатель группы компаний VT HOLDING.
 
 Тарасюк, Игорь Григорьевич (род. 1967) — украинский политик.
 Тарасюк, Леонид Ильич (1925—1990) — советский и американский историк оружия.
 Тарасюк, Павел Ефимович (1924—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Тарасюк, Сергей Артемьевич (1899—1948) — советский руководитель органов государственной безопасности и государственный деятель, народный комиссар внутренних дел Таджикской ССР.